Села:
 Сопіт — Львівська область, Стрийський район
 Сопіт — Львівська область, Яворівський район

Водоспад
 Сопіт — водоспад в Українських Карпатах, у Стрийському районі Львівської області

 Наталка Сопіт — українська телеведуча